Polskie Towarzystwo Botaniczne
  - odpowiednik polskiego Głównego Urzędu Miar

Strony ujednoznaczniające